Diese Liste enthält alle Torschützinnen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen.

Bisher (Stand: 21. Februar 2023) erzielten seit dem ersten Spiel am 10. November 1982 gegen die Schweiz 119 Spielerinnen 1448 Tore für Deutschland. Hinzu kommen 37 Eigentore gegnerischer Spielerinnen. 60 Tore wurden per Strafstoß erzielt. Am 5. Oktober 2019 wurde erstmals eine Tordifferenz von +1000 erreicht (aktuell: +1089).

Außer in den Jahren 2000, 2008 und 2014 gab es in jedem Jahr mindestens eine neue Torschützin.

Anmerkungen:
 Fett gesetzte Spielerinnen sind noch aktiv und haben ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft noch nicht bekannt gegeben, kursiv gesetzte wurden aber – teilweise verletzungsbedingt – seit mehr als 6 Monaten nicht mehr in der Nationalmannschaft eingesetzt.
 WM-, OS- und EM-Tore: 0 = die Spielerin hatte mindestens einen WM-, OS- oder EM-Einsatz, erzielte dabei aber kein Tor, kein Eintrag = die Spielerin wurde nie bei einer WM, Olympiade oder EM eingesetzt.

Siehe auch 
 Deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen/Statistik#Torschützinnen
 Liste der Fußballspielerinnen mit mindestens 50 Länderspieltoren
 Liste der deutschen Fußballnationalspielerinnen
 Liste der Torschützen der deutschen Fußballnationalmannschaft

Weblinks 
 Rekordtorschützinnen des DFB

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Deutsche Fußballnationalmannschaft
Liste (Fußballnationalspieler)